CIRAP est un sigle de cinq lettres, qui peut désigner : 

 Le Centre international de recherches archéologiques sur la Polynésie de l'université de la Polynésie française ;
 Le Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire de l'École nationale d'administration pénitentiaire.